Livstid kan syfta på:

 Livstids fängelse – ett straff vid allvarliga brott
 Livstids fängelse i Sverige – svenska lagens strängaste straff
 Livstids fängelse i Albanien – albanska lagens strängaste straff
 Medellivslängd – en genomsnittliga ålder som en människa vid födseln beräknas uppnå
 Livstidsprevalens – andelen ur en population som någon gång under sin livstid får en viss sjukdom
 Livstid (roman) – en deckare av Liza Marklund
 Livstid (film) – en svensk film från 2012
 Livstid (TV-serie) – norsk TV-serie från 2020

Se även 
 Livslängd